Amt steht für:

 Amt, Funktion etwa in Staat, Partei oder Kirche, siehe Amtsträger
 Amt (Beamtenrecht), Statusamt oder Funktionsamt, Deutschland
 Amt, eine Dienststelle, siehe Behörde
 Amt (Verwaltungsgliederung), Verwaltungseinheit eines Staatsgebiets
 Amt (Kommunalrecht), Gemeindeverbund in mehreren deutschen Ländern
 Amt (historisches Verwaltungsgebiet), zuständig für Verwaltung und Gerichtsbarkeit im deutschsprachigen Raum
 Amt (Herzogtum Nassau), Verwaltungsbezirk und erstinstanzliches Gericht im Herzogtum Nassau
 Amt (Dänemark), oberste Verwaltungsgliederung in Dänemark (bis 2006)
 Amt (Liturgie), kirchliche Hauptmesse an Sonn- und Feiertagen
 kirchliches Amt, als Kurzform
 Amt, Ortsstelle des öffentlichen Telefonnetzes, siehe Vermittlungsstelle #Analoge Vermittlungsstellen
 Amt, Gilde oder Zunft in Norddeutschland, siehe Zunft #Begriff
 amt, historische Bezeichnung für norwegische Provinzen, siehe Fylke
 Das Amt, deutsche Comedyserie von RTL (1997–2003)

Amt ist der Familienname folgender Personen:
 Stefan Amt (* 1960), deutscher Architekt und Bauhistoriker

AMT steht für:
 AMT (Genua), italienisch Azienda Mobilità e Trasporti, Nahverkehrsunternehmen in Genua
 AMT Corporation (Arizona), US-amerikanischer Automobilhersteller
 Α-Methyltryptamin , synthetische halluzinogene Droge
 Agence métropolitaine de transport, regionales Verkehrsunternehmen im kanadischen Montreal, heute Exo (Montreal)
 Air Motion Transformer, Lautsprecher nach dem AMT-Prinzip
 Airy Mean Time, vom Goddard Institute for Space Studies vorgeschlagene Standardzeitzone auf dem Mars
 Allmystery, ehemaliger Name eines Internetforums im Telnet
 Amata Airport (IATA-Code), Flughafen von Amata in Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, Australien
 Armenia Time, entsprechend UTC+4
 ATA Airlines (USA), bis 2003 American Trans Air, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code
 Atmospheric Measurement Techniques, Open-Access-Journal der European Geosciences Union
 Automated Manuel Transmission, siehe Fahrzeuggetriebe #Automatisierte Schaltgetriebe

Siehe auch:
 öffentliches Amt (Dienst innerhalb der Exekutive und Judikative)
 Oberamt (Begriffsklärung)

Abkürzung